Az albán névváltozatok esetében zárójelben adtuk meg az eredeti határozatlan és határozott alakot, ami pedig a szerb városnévalakokat illeti, egyaránt feltüntettük a cirill és a latinica betűs alakokat is.

Források 
 world-gazetteer.com

 
Települések listái országok szerint